Ото II или Отон II (; ) може да се отнася за:

 Ото II „Велики“ или Отон Велики, германски крал (973 – 983) и от 982, римски император, (955 – 983)
 Ото II (Швабия), херцог (1045 – 1047)
 Ото II (Бавария), der Erlauchte, херцог (1231 – 1253)
 Ото II (Брауншвайг-Харбург), херцог (1528 – 1603)
 Ото II (Брауншвайг-Люнебург), херцог (1277 – 1330)
 Ото II (Бавария), херцог на Бавария (1061 – 1070)
 Ото II (Померания), херцог (1413 – 1428)
 Ото II (Моравия), Черния, херцог (1099 – 1126)
 Ото II (Пфалц-Мосбах), пфалцграф (1461 – 1490)
 Ото II (Хабсбург), граф (–1111)
 Ото II (Бранденбург), маркграф (1184 – 1205)
 Ото II (Бентхайм), граф (1248 – 1264)
 Ото II (Гелдерн), der Lahme, граф (1229 – 1271)
 Ото II (Бентхайм-Текленбург), граф († sl. 1279)
 Ото II (Валдек), граф (1344 – 1369)
 Ото II (Ритберг), граф (1365 – 1389)
 Ото II (Шаумбург), граф (1426 – 1464)